Лисун, або гренландський тюлень (Pagophilus groenlandica).
 Лисун (Pomatoschistus) — рід риб родини бичкових (Gobiidae).